La sigla NCIS puede referirse a:

 Servicio de Investigación Criminal Naval (en inglés: NCIS).
 NCIS (serie de televisión), serie de televisión de la cadena estadounidense CBS.
 NCIS: Los Ángeles, otra serie de televisión de la cadena estadounidense CBS.